In senso comune, gli arcioni sono le due parti ad arco della sella.

Geografia
Arcioni (Arčoni) – località della Slovenia, situata nel comune di Ranziano-Voghersca
Monte Arcioni – rilievo dei Monti Reatini, nella provincia di Rieti, Lazio

Persone
Antonio Arcioni (1811-1859) – patriota e militare svizzero
Antonio Arcioni (...–1405) – cardinale e vescovo cattolico italiano
Enrico Arcioni (1875-1954) – pittore italiano
Giulia Arcioni (1986) – velocista italiana
Luigi Arcioni (1841-1918) – architetto italiano
Niccolò degli Arcioni (...–1355) – vescovo cattolico italiano